Een verkeersweg:
 N917 (België), naam gewijzigd in N947a
 N917 (Nederland), zie Provinciale weg 917